Михаи́л Лео́нтьев:
 Леонтьев, Михаил Владимирович (род. 1958) — российский тележурналист и публицист, телеведущий. Пресс-секретарь ПАО «Нефтяная компания «Роснефть».
 Леонтьев, Михаил Евгеньевич (1881—1942) — герой Первой мировой войны, участник Белого движения, генерал-майор.
 Леонтьев, Михаил Иванович (1682—1752) —  генерал-аншеф русской армии, внучатый брат Петра I.
 Леонтьев, Михаил Иванович (1824—1885) — шталмейстер, тайный советник. 
 Леонтьев, Михаил Михайлович (1853—1901) — владимирский губернский предводитель дворянства.
 Леонтьев, Михаил Николаевич (1740—1784) — генерал-поручик, герой русско-турецкой войны 1768—1774 годов.
 Леонтьев, Михаил Сергеевич (род. 1966) — российский художник-монументалист, иконописец.